Velika nagrada Madžarske 1997 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 10. avgusta 1997.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 77
| 1:45:47,149
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 77
| + 9,079 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 77
| + 20,445 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 77
| + 30,501 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 77
| + 30,715 s
| 14
| 2
|-
! 6
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 77
| + 41,512 s
| 16
| 1
|-
! 7
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 77
| + 1:15,552
| 12
|  
|-
! 8
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 77
| + 1:16,409
| 7
|  
|-
! 9
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 76
| Zavrten
| 5
|  
|-
! 10
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 76
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 11
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 76
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 12
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 75
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 13
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 75
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! Ods
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 65
| El. sistem
| 8
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 61
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 53
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 42
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 29
| Fuel leak
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 29
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 12
| Hidravlika
| 4
|  
|-
! Ods
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 7
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 5
| Trčenje
| 17
|  
|}

Formula 1 sezona 1997
1997